Lālmohan är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Barisal, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Dhaka. Lālmohan ligger  meter över havet och antalet invånare är . 

Terrängen runt Lālmohan är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Lālmohan. Runt Lālmohan är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Uttar Char Fasson,  km söder om Lālmohan. 

Trakten runt Lālmohan består till största delen av jordbruksmark.  Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Barisal (provins)